Нелюбовское — название населённых пунктов в России:

 Нелюбовское — село в Перемышльском районе Калужской области.
 Нелюбовское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.